Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 60 метров с барьерами являлась Синди Роледер из Германии.

Лидер европейского сезона Памела Дуткевич из Германии отказалась от участия в турнире из-за микротравмы, полученной на заключительной тренировке перед отъездом в Глазго.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 28 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у женщин состоялся 3 марта 2019 года. Лука Козак из Венгрии не вышла на старт из-за травмы, полученной в полуфинале. Она подвернула ногу во время торможения после финиша забега, в котором одержала победу и установила национальный рекорд (7,97).

Предстартовый фаворит Надин Виссер оправдала ожидания, опередив действующую чемпионку Синди Роледер. Виссер показала лучший результат европейского сезона (7,87) и стала первой легкоатлеткой из Нидерландов, выигравшей 60 метров с барьерами на чемпионате Европы в помещении. Летняя чемпионка Европы 2018 года Эльвира Герман завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике